Реґулус Арктур Блек () - персонаж серії книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Молодший брат Сіріуса Блека. Колишній смертежер. Зрадив Волдеморта, забравши горокракс.

Загальні відомості 
 Ім'я: Реґулус Арктур Блек
 Дата народження: 1961 р.
 Батьки: Оріон Блек, Вальбурга Блек
 Гуртожиток: Слизерин
 Досягнення: ловець Слизеринської квідичної команди.
 Дата смерті: 1979 р.

Родовід

Ім'я 
Регул () - найяскравіша зірка сузір'я Лева.

Родина 
Сіріус Блек-брат,
Вальбурга Блек-матір,
Оріон Блек-батько,
Андромеда (Блек)Тонкс, Белатриса(Блек)Лестранж, Нарциса(Блек)Мелфой-кузини

Життя після Гоґвортсу 
Підтримуючи ідею чистокровності під впливом батьків, одразу після завершення навчання вступив до лав смертежерів. З часом зневірився, і, почувши як Волдеморт на одному з зібрань натякає на своє безсмертя, спробував дослідити це питання. Темний Лорд "позичив" ельфа-домовика Крічера, до якого Реґулус був дуже прив'язаний, для перевірки сховища горокракса. Волдеморт залишив ельфа посеред озера у печері, щоб він нікому не сказав про побачене. Але господар покликав Крічера, і він явився на поклик. Ельф розповів все про печеру і горокракс. Врешті-решт Реґулус відправився туди з Крічером, сам випив рідину з кубку і підмінив медальйон на фальшивий, у який вклав записку:

"Темному Лордові
Я знаю, що помру задовго до того як ти це причитаєш,
Але ти маєш знати, що це я розкрив твою таємницю.
Я викрав справжній горокракс і маю намір
негайно його знищити.
Я дивлюся в обличчя смерті з надією,
що коли ти зустрінеш гідного супротивника,
то знову будеш смертним.
Р.А.Б." 
    
Реґулус Блек наказав Крічеру повертатись додому, не казати матері про все це, і будь-якою ціною знищити медальйон-горокракс Салазара Слизерина. Сам він залишився і його затягли під воду інферії.

Персонажі за алфавітом
Персонажі з Гаррі Поттера
Вигадані англійці